Hendrik I van Longueville
Hendrik II van Longueville
Hendrik van Orléans (1822-1897), hertog van Aumale, kunstverzamelaar en bedenker van het Musée Condé
Hendrik Filips van Bourbon-Orléans (1867-1901)
Henri van Orléans (1908-1999), graaf van Parijs en de Franse troonpretendent voor de orléanisten
Henri van Orléans (1933-2019), graaf van Parijs, hertog van Frankrijk en een troonpretendent